Lausaer Kirche bezeichnet:

 Dorfkirche Lausa in Lausa, Belgern-Schildau, Sachsen
 Pastor-Roller-Kirche in Lausa, Dresden, Sachsen

Siehe auch:
 Pfarrkirche Laussa im Ennstal, Oberösterreich